DCG ist die Abkürzung für:
 Dacryocystographie also die Darstellung der Tränenwege
 Die Christliche Gemeinde
 Digital Cable Group
 Definite Clause Grammar
 Deutsche Cichliden-Gesellschaft

DCG